Барио де Сан Хосе има више значења:

 Барио де Сан Хосе, Перос Бравос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио де Сан Хосе (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барио де Сан Хосе, Сан Бартоло (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику